Die Communauté de communes des Deux Vallées Vertes ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Doubs in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 22. September 2016 gegründet und umfasst 54 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Pays de Clerval.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Pays de Rougemont,
 Communauté de communes des Isles du Doubs und
 Communauté de communes du Pays de Clerval
unter Zugang der Gemeinde Désandans von der aufgelassenen Communauté de communes de la Vallée du Rupt.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 verließ die Gemeinde Rillans den Verband und wechselte zur Communauté de communes du Doubs Baumois.

Zum 1. Januar 2019 bildeten die ehemaligen Gemeinden Pays de Clerval und Chaux-lès-Clerval die Commune nouvelle Pays-de-Clerval. Der Verwaltungssitz ging an die Gemeinde Pays-de-Clerval über. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 54.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Deux Vallees Vertes
Gegründet 2016